Wakfu () est une collection littéraire d'Ankama Éditions présentant des œuvres se déroulant à l'époque du Wakfu, dans l'univers du Krosmoz, univers fictif et principal de l'entreprise trains-média.
Elle est également le nom d'une collection identique chez Bayard Jeunesse.

Titres

Bandes dessinées 
 Les Chroniques de Wakfu, série collective avortée d'un seul tome ;
 Wakfu Heroes (6 tomes), collectif, à chaque tome est raconté l'histoire d'un des personnages important de l'univers ;
 Wakfu Nébuleuse, Toshy, périples d'un groupe d'aventuriers ;
 Wakfu, les larmes de sang (2 tomes), série de Gregory Charlet racontant l'histoire de Silas, un nouveau Sacrieur ;
 Wakfu (5 tomes - finie), collectif, périples de la Confrérie du Tofu.

Manga 
 Wakfu (5 tomes), périples de la Confrérie du Tofu après la saison 2 de Wakfu.

Comics 
 Remington (12 numéros), conte ses aventures ;
 Maskemane (12 numéros), qui conte ses aventures ;
 Boufbowl (4 numéros), conte les débuts du maître du Boufbowl Kriss la Krasse.

Bayard Jeunesse (romans) 
 Wakfu, de Christophe Lambert

Notes et références

Articles connexes 
 Dofus (collection)
 Label 619